Hüvelyk átszámítása milliméterre azon az elven alapul, hogy 1 hüvelyk (incs, inch, coll, zoll) = 25,4 mm, ebből következően 1 mm = 1/25,4".



Átszámítás 

 A milliméterre való átszámításkor a hüvelykben (incs, inch, coll, zoll) megadott hosszt 25,4-del kell megszorozni.
 A hüvelykbe (incs, inch, coll, zoll) való átszámításkor a milliméterben megadott méretet 25,4-del kell elosztani.

Képérzékelők méretei 
Ez nem átszámításokat ad meg, hanem a CCD érzékelők szabványos méreteit.

Átszámítási táblázat hüvelykről (tört és tizedes) milliméterre

Lásd még 

 Mértékegységek átszámítása
 Hüvelyk (mértékegység)

Források 

  Conversion Table: fractional inches, decimal inches, mm
  ingyenes mértékegység konvertáló program Windowsra

Jegyzetek 

Mértékegységek